Senen steht für:

 Senen (Jakarta), ein Subdistrikt der indonesischen Hauptstadt Jakarta

Senen ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Cornelis van Senen († 1661), indonesischer Lehrer, calvinistischer Prediger und Landbesitzer
 Juan Senen Contreras (1760–1826), spanischer General